Стросс-Кан Домінік (Dominique Strauss-Kahn. 25 квітня 1949 ) — французький економіст і політик, голова Міжнародного валютного фонду 
 Клод Леві-Строс (інколи трапляється написання прізвища Леві-Стросс. Claude Lévi-Strauss. 28 листопада 1908 — †30 жовтня 2009) — французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог, засновник і творець школи структуралізму в етнології, дослідник і компаративіст систем спорідненості, міфології і фольклору.